Serbisch  steht für:
 die serbische Sprache
 den Staat Serbien
 das Volk der Serben
 die serbische Küche

Siehe auch: